Coers ist der Familienname folgender Personen:

 Joachim Coers (* 1965), deutscher Manager
 Walther Coers (* 1900), deutscher Volkswirt

Siehe auch:
 Koers
 Cohrs
 Kohrs
 Coors
 Kors